W Rumunii
 Târsa – wieś w okręgu Alba, w gminie Avram Iancu
 Târsa – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Boșorod
 Târsa – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Stângăceau
 Târsa-Plai – wieś w okręgu Alba, w gminie Avram Iancu